МЛБ в сезоне 1960 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Питтсбург Пайрэтс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Мировая серия 
[[Мировая серия 19йВпврвр
60]]: Питтсбург Пайрэтс — Нью-Йорк Янкиз 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1960 год в бейсболе